Шумадијско-рашка зона је једна од укупно дванаест зонских лига у фудбалу. Зоне су четврти ниво лигашких фудбалских такмичења у Србији. Виши степен такмичења је Српска лига Запад, а нижи су окружне лиге - Прва лига Крагујевца, Рашка окружна лига, Шумадијска окружна лига и Окружна лига Косовска Митровица.

Лига је формирана 2018. године, приликом реорганизације такмичења четвртог ранга на територији Фудбласког савеза региона Западне Србије. Тада су угашене зоне Дрина, Дунав и Морава, а уместо њих настале су четири нове зоне - Западно-моравска, Колубарско-мачванска, Подунавско-шумадијска и Шумадијско-рашка. Ову лигу углавном чине клубови са подручја одакле су до 2017/18. долазили учесници тадашње Зоне Морава.
У овом такмичењу учествују клубови из Рашког округа, Града Крагујевца, Општине Кнић и српски клубови из Косовскомитровачког округа.

Победници свих првенстава 

 1  Сезона прекинута након 16 кола због пандемије Корона вируса

Клубови у сезони 2022/23.

Укупна табела 
Стање након 14 кола сезоне 2022/23.

Плавом бојом обојена су имена клубова који учествују у сезони 2022/23.

Подебљани су статистички параметри који представљају рекорде у својој категорији.

Поједини клубови су одустајали од такмичења у сред сезоне. У овој табели су урачунати резултати свих њихових одиграних утакмица у тим сезонама, иако су ти резултати поништени на званичним табелама такмичења.

Бр.Сез. - број сезона одиграних у том такмичењу, ОУ - број одиграних утакмица, Поб - број победа, Нер - број утакмица завршених нерешеним резултатом, Пор - број пораза, ДГ - број датих голова, ПГ - број примљених голова, ГР - гол-разлика, БПУ - бодови по утакмици, НП - најбољи пласман у овом такмичењу.

Учешће и пласман клубова по сезонама 
У - клуб учествује у актуелној сезони такмичења

Од - клуб је одустао од такмичења у сред сезоне

Спољашње везе 
 Званичан сајт лиге
 Резултати и табеле www.srbijasport.net 
 Званични сајт Фудбалског савеза региона Западне Србије

 
Зонске фудбалске лиге у Србији